Szwajcaria:
 Le Grand-Saconnex – miasto w kantonie Genewa
 Le Petit-Saconnex – dzielnica Genewy